Rhinoptera är ett släkte av rockor. Rhinoptera ingår i familjen örnrockor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Örnrockor
Rhinoptera